Гранха Сан Франсиско има више значења:

 Гранха Сан Франсиско (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Сан Франсиско (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Франсиско (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику